La saison 2009-2010 de 3. Liga est la deuxième édition de la troisième division allemande.

À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en 2. Bundesliga. Un match de barrage aller/retour oppose le troisième du classement final de la 3. Liga au seizième de la 2. Bundesliga.

Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.

Les 20 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références 

http://www.soccerfame.fr/l_past/germany/3-liga/58
https://www.mondefootball.fr/spielplan/regionalliga-nord-2009-2010-spieltag/34/
https://www.mondefootball.fr/spielplan/regionalliga-sued-2009-2010-spieltag/34/
https://www.mondefootball.fr/spielplan/regionalliga-west-2009-2010-spieltag/34/
https://www.mondefootball.fr/torjaeger/3-liga-2009-2010/

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D3
 1. Bundesliga 2009-2010
 2. Bundesliga 2009-2010

2009-2010
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3